Мунсіф Ель-Хаддауї (,  21 жовтня 1964) — марокканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Мустафа Ель-Хаддауї (,  28 липня 1961, Касабланка) — марокканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.